Die korsischen Brüder steht für:

 Die korsischen Brüder (Roman), Roman von Alexandre Dumas dem Älteren
 Die korsischen Brüder (Film), französisch-italienische Literaturverfilmung von Anton Giulio Majano
 Die korsischen Brüder, österreichischer Verleihtitel von Blutrache (1941), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Gregory Ratoff